Enggaard ist der Familienname folgender Personen:

 Knud Enggaard (* 1929), dänischer Politiker und Ingenieur
 Mads Enggaard (* 2004), dänischer Fußballspieler